Пан Чхан () или Бан Чан (), при рождении — Кристофер Пан (; род. 3 октября 1997 года, Сеул, Республика Корея) — южнокорейский и австралийский певец, рэпер, продюсер, композитор и автор песен южнокорейского происхождения. Вокалист и лидер бойбенда Stray Kids, созданного компанией JYP Entertainment.

Биография

Юность 
Пан Кристофер Чхан родился 3 октября 1997 года в Сеуле, Южная Корея. Он вырос в Сиднее, Австралия, куда его семья переехала, когда он был ещё ребёнком. У Чана музыкальная семья, именно его родители привили ему любовь к музыке. Его мать любит петь и смотреть мюзиклы, она часто слушает музыку и песни, а когда Чан был подростком, она любила слушать песни или петь популярные песни с ним вдвоём.

Его семья часто переезжала, некоторое время проживая в городах Австралии: Стратфилде, Драммойне, Энфилде, Белморе, Гринакре, Ньютауне. До своего возвращение в Южную Корею, Чан посещал Ньютанскую школу изобразительных искусств, в которой обучался актёрскому мастерству. С самого детства он активно занимался музыкой и спортом, в частности плаванием и футболом и не один раз занимал призовые места в школе.

В Сиднее Пан Чхан успешно прошёл прослушивание в звукозаписывающей компании JYP Entertainment, а вскоре после этого он переехал в Южную Корею.

2011—2018: Начало карьеры, дебют в Stray kids и 3RACHA 
В 2011 году Пан Чхан прошёл прослушивание и начал заниматься музыкальной деятельностью, работая певцом-стажёром в компании JYP Entertainment.

В 2017 году стал участником реалити-шоу Stray kids, одноимённого с бойбендом. Через некоторое время он вошёл в финальный состав бойбенда Stray kids. 8 января 2018 года состоялся его премьерный дебют и дебют бойбенда с его участием с мини-альбомом Mixtape, а 25 марта состоялся уже официальный дебют группы Stray Kids c мини-альбомом I Am Not и Пан Чханом в качестве вокалиста и лидера коллектива.

2018 — настоящее время: Творчество в Stray Kids 
С момента своего дебюта Чан поучаствовал в выпуске 3 студийных альбомов, 7 мини-альбомов, 13 синглов на корейском, японском, английском языках и 64 видеоклипов в составе группы Stray Kids.

На церемонии вручения награды Mnet Asian Music Awards было объявлено, что Stray Kids присоединятся к Ateez и The Boyz в первом сезоне Kingdom: Legendary War, конкурсного шоу, созданного Mnet.

Семья 
Отец Чана — тренер по плаванию, работает управляющим клубом плавания «Uncle Jack’s Swimming Club». У Пан Чхана есть младшая сестра Ханна и младший брат Лукас. Ханна любит играть на пианино и петь, а младший брат поёт и играет на укулеле.

Дискография

Фильмография

Реалити-шоу 
 Stray Kids (Mnet, 2017) — участник
 Stray Kids: The 9th (VLive, с 2018) — участник
 Finding SKZ (Mnet, 2019) — участник
 CHOISKZ (VLive, 2019) — участник
 Stray Kids: One Kids Room (VLive, 2019—2020) — участник
 Kingdom: Legendary War (Mnet, 2021) — участник
 Stray Kids: Two Kids Room (Vlive, Youtube 2018—2022) — участник

Видеоклипы 
 miss A — «Only You» (2015)
 TWICE — «Like Ooh-Ahh» (2015)

Примечания 

Музыканты Stray Kids